El Shopping Lujan Walk es un centro comercial ubicado en la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Se encuentra emplazado en la Ruta Nacional 7 y la calle Mario Bravo, en la bajada del camino a la Basílica de Nuestra Señora de Lujan. Fue inaugurado el 27 de junio de 2019

Servicios  
El shopping cuenta con un hipermercado Changomas (ex Walmart), el cine Cinépolis, un mini sector de juegos Playland y un local de ropa multimarca Luxury Outlet The Palace. Entre la inauguración del shopping y octubre de 2020 cuando fue la Pandemia de COVID-19 en frente a la entrada funciono un KFC, pero fue reemplazado por Mostaza.

Locales 
 Puppis
 Luxury Outlet The Palace
 La Farola de Lujan
 Mostaza
 Burger King
 Playland
 Cinépolis
 La Fábrica Muebles
 Living Cafe 
 Restart Gaming Store
 Heladería Colonial
 La Perta Drugstore
 Hipermercado Changomas
y mucho más...

Referencias

Enlaces externos 
 Changomas
 Cinépolis
 Playland
 Luxury Outlet The Palace
Centros comerciales de la provincia de Buenos Aires
Partido de Luján
Luján